Нагаево:

 Нагаево — порт в Магаданской области.
 Нагаево — посёлок в Октябрьском районе Уфы.
 Нагаево — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Нагаево — село в Кадошкинском районе Мордовии.
 Нагаево — деревня в Тарском районе Омской области, упразднена в 2009 г.
 Нагаево — село в Карсунском районе Ульяновской области.
 Нагаево — исчезнувший населённый пункт в Шатковском районе Нижегородской области (Шараповский сельский совет)

См. также 
 Бухта Нагаева

Вотчины Анненковых